Рикша может означать:

 Рикша — вид транспорта.
 «Рикша» — роман китайского писателя Лао Шэ, классика китайской литературы.
 «Рикша» — фильм производства КНР 1982 года, экранизация романа Лао Шэ.
 «Рикша» — фильм производства Гонконг 1989 года.

Может также означать:
 Моторикша — вид транспорта.
 «Человек-рикша» — название под которым в СССР шёл японский фильм 1958 года «Жизнь Мухомацу».